Carlos Miguel (futebolista)
Carlos Miguel (político)
Carlos Miguel Aidar - advogado brasileiro